Karl Arnold es el nombre de las suigientes personas:

 Karl Arnold (político) (21 de marzo de 1901 - 29 de junio de 1958)
 Karl Arnold (ilustrador) (1 de abril de 1883 - 29 de noviembre de 1953)
 Karl Arnold (químico) (12 de marzo de 1853 - 24 de junio de 1929)

Véase también 
 Karl Arnold Schwassmann